Mason City (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Mason City (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Mason City (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska.